Aqr ou AQR peut désigner :

Abréviation
 Aquarius, Aquarii, le nom latin et son génitif de la constellation du Verseau ;

Code
 , Atoka, Oklahoma, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports/A ;

Sigle
 acier laqué rouge ;
 analyse qualitative des risques ;
 apport quotidien recommandé ;
 appréciation quantitative des risques ;
 Association québécoise des retraité(e)s ;
 Association québécoise de reining ;
 assurance qualité en recherche.

Code